Universitetsparken har flere betydninger:

Danmark 

 Universitetsparken (København) – et vejnavn på Københavns Universitets Nørre Campus på Østerbro
 Universitetsparken (Roskilde) – et vejnavn ved Roskilde Universitet
 Universitetsparken (Aarhus) – et vejnavn og grønt område ved Aarhus Universitet
 Universitetsparken (Aalborg) – bolig- og erhvervsområde i Aalborg Universitetskvarter

Sverige 

 Universitetsparken (Uppsala) – et grønt område ved Uppsala Universitet

Andet 
 Universitetsparken Station – letbanestation i Aarhus